Deklaration (lat.  „Kundmachung“, „Offenbarung“) bezeichnet:

 Inhalts- oder Wertangabe eines Handels- oder Versandguts, zum Beispiel zum Zweck der Verzollung, siehe Zoll (Abgabe)
 Zutatenliste bei Lebensmitteln gemäß der Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung (offizieller Begriff: Verzeichnis der Zutaten)
 eine politische Deklaration (= Willens- oder Absichtserklärung), zum Beispiel
 Pillnitzer Deklaration,
 Balfour-Deklaration oder
 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
 im Völkerrecht die Rechtshandlung eines Völkerrechtsobjekts, die der Völkerrechtsgemeinschaft eine bestimmte Tatsache oder Haltung zur Kenntnis bringen soll,
 zum Beispiel eine Kriegserklärung
 Deklaration (Programmierung), in Programmiersprachen zum Einführen von Variablen und Funktionen/Prozeduren
 in XML-Dokumenten die XML-Deklaration und die Dokumenttyp-Deklaration
 in der Linguistik bzw. Pragmatik eine Klasse von Sprechakten, in denen eine neue Wirklichkeit geschaffen wird, falls die dazu nötigen Bedingungen erfüllt sind, siehe Deklarativa

Siehe auch: